Al Fayyum () este un oraș în Egipt.

Orașe din Egipt